Johan Jacob Ekman kan syfta på:

 Johan Jacob Ekman (1771–1814), svensk läkare och konstkännare
 Johan Jacob (Janne) Ekman (1815–1908), svensk grosshandlare och politiker